Piccolo Teatro – teatr we Włoszech, w Mediolanie
 Teatr Piccolo – teatr dla dzieci w Polsce, w Łodzi, przy ul. Tuwima 34, zob.: teatry w Łodzi